CPF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cepu (Indonesia)